Guardia (Acireale), een plaats in de Italiaanse gemeente Acireale
 Gloria Guardia (1940-2019), Panamese schrijfster
 Tomás Guardia Gutiérrez (1831-1882), politicus uit Costa Rica, ook bekend als Tomás Guardia
 Guillermo Guardia (1960), Costa Ricaans voetballer
 Jaime Guardia (1933–2018), Peruaans zanger
 Maribel Guardia (1959), Costa Ricaans actrice
 Rómulo Guardia (1961), Venezuelaans  filmproducent
 Victoria Guardia Alvarado (1939), Costa Ricaans politicus

Zie ook
 La Guardia (doorverwijspagina)
 Guarda (doorverwijspagina)
 Guardia Civil, Spaanse politie
 Guardia Lombardi, een gemeente in de Italiaanse provincie Avellino (regio Campanië)
 Guardia Perticara, een gemeente in de Italiaanse provincie Potenza (regio Basilicata) 
 Guardia Piemontese, een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza (regio Calabrië)
 Guardia Sanframondi, een gemeente in de Italiaanse provincie Benevento (regio Campanië)